Heinzelmann est un nom de famille germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alice Heinzelmann (1925–1999), nouvelliste et poétesse suisse ;
 Martin Heinzelmann (né en 1942), historien allemand ;
  (né en 1966), archéologue allemand ;
  (1888–1961), écrivain allemand ;
  (1892–1968), homme politique allemand.

Notes et références